Grand Sport steht für:
 Grand Sport Group, Sportequipmenthersteller in Thailand
 Bugatti Veyron Grand Sport, siehe Bugatti Veyron 16.4 #Grand Sport
 Chevrolet Corvette Grand Sport, folgende Baureihen:
 Corvette C2, 1963er Modell
 Corvette C4, 1996er Modell
 Corvette C6, 2010er Modell
 Corvette C7, 2017er Modell
 Opel Insignia B Grand Sport

Siehe auch:
 Buick Gran Sport